Биленкин — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Биленкин, Дмитрий Александрович (1933—1987) — советский писатель-фантаст, литературный критик и журналист.
 Бельский, Яков Моисеевич (настоящая фамилия — Биленкин; 1897—1937) — деятель советских спецслужб, писатель и журналист, карикатурист.
 Bilenkin Vintage — автомобиль.